Сезон 2013/2014 годов стал для ФК «Спартак» Москва 92-м в его истории. Команда приняла участие в 22-м чемпионате страны и в 22-м розыгрыше кубка, а также провела свой 38-й сезон в европейских кубковых турнирах.

Хронология сезона 
 28 мая 2013 года было объявлено о заявке во второй дивизион (зона «Центр») клуба «Спартак-2» (Москва). Это стало возможно после прохождения клубом аттестационной комиссии ПФЛ. на следующий день стало известно что фарм-клуб возглавит Евгений Бушманов.
 29 мая 2013 года Андрей Тихонов вернулся в тренерский штаб основано состава Спартака. Контракт с Андреем был рассчитан до конца сезона 2013/2014 годов. Так же в этот день появилась информация что Ринат Дасаев будет тренировать вратарей дублирующего состава «Спартака».
 5 июня 2013 года клуб объявил о переходе из испанской «Валенсии», полузащитника Тино Косты. Клуб вел игрока несколько лет, но договориться удалось только перед сезоном 2013/2014 годов. Первый официальный матч за новый клуб провел в матче первого тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (2^1). Помимо дебюта за Коста на 18 минуте отметился голом.
 10 июня 2013 года на общем собрании клубов Российской футбольной Премьер-Лиги было принято решение о том, что титулы чемпионов СССР будут включены в список регалий команд, соответственно это позволило московскому Спартаку «повесить» четыре золотые звезды на эмблему клуба. В тот же день появилась информация о новой эмблеме клуба.
 11 июня 2013 года стало известно что стадион «Спартака» примет матчи Кубка конфедераций 2017. О выборе стадионов для проведения Кубка конфедераций 2017 на встрече с журналистами сообщил министр спорта РФ Виталий Мутко.
 18 июня 2013 года клуб объявил о переходе из московского «Локомотива», полузащитника Дениса Глушакова. Первый официальный матч за новый клуб провел в матче первого тура против «Крыльев Советов» (2:1).
 26 июня 2013 года было объявлено официально о редизайне эмблемы, так же было объявлено что это лишь часть большого проекта по ребрендингу. Так как официально «повесить» звезды клуб смог только после утверждения на исполкоме РФС 28 июня решения о учёте регалий советского периода, несколько дней клуб использовал обновленную эмблему, но с одной звездой.
 8 июля 2013 года на одной из московских выставочных площадок состоялась презентация новой формы «Спартака». В мероприятии принял участие вратарь Ринат Дасаев, поддержавший изменённую эмблему клуба с четырьмя звездочками и красным мячом внутри ромбика. Затем на сцену вышли действующие футболисты: Кирилл Комбаров, Сергей Паршивлюк, Сальваторе Боккетти, Эммануэл Эменике и Юра Мовсисян. Основная форма осталась прежней: красная футболка с белой поперечной полосой, белые трусы и красные трусы. А вот выездная форма теперь будет не белой, а полностью чёрной с красной полосой на груди.
 27 июля 2013 года в матче третьего тура против московского «Динамо» (4:1) за клуб, выйдя на замену, дебютировал Арас Озбилиз. Второй гол полузащитника Хосе Хурадо в матче стал 1250-м мячом «Спартака» в чемпионатах России.
 4 августа 2013 года в матче четвёртого тура против «Кубани», за клуб провел последний матч Эммануэль Эменике. В своем последнем матче игрок отметился голом на 30 минуте. Третий матч кряду между «Кубанью» и «Спартаком» завершился со счетом 2:2. А в 5 из последних 6 встреч этого противостояния победитель выявлен не был.
 17 октября 2013 года был опубликован окончательный состав юношеской сборной на чемпионат мира 2013 в ОАЭ. В итоговый список вошли 21 футболиста, из них 5 представителей московского Спартака: Антон Митрюшкин, Александр Лихачев, Данила Буранов, Аяз Гулиев, Александр Зуев.

Команда 2013/14

Форма

Основной состав

Молодёжный состав

Второй состав

Трансферы 
Список игроков пришедших в клуб в ходе сезона 2013/2014:

Список игроков ушедших из клуба в ходе сезона 2013/2014:

Чемпионат России 2013/14 
Основная статья: Чемпионат России по футболу 2013/2014

Результаты матчей

Итоговая таблица 

 Результаты выступлений команды Спартак Москва в домашних и гостевых матчах:

 Результаты выступлений команды Спартак Москва по турам:

Статистика

Кубок России 2013/14 
Основная статья: Кубок России по футболу 2013/2014

Результаты матчей

Статистика

Лига Европы 2013/14 
Основная статья: Лига Европы УЕФА 2013/2014

Результаты матчей

Статистика

Чемпионат России 2013/14 (молодёжный состав) 
Как и в предыдущие годы, параллельно с чемпионатом проходит турнир молодёжных команд.

Результаты матчей

Турнирная таблица 

 Результаты выступлений молодёжной команды Спартак Москва в домашних и гостевых матчах:

 Результаты выступлений молодёжной команды Спартак Москва по турам:

Статистика

Чемпионат России 2013/14 (вторая команда) 
Основная статья: Второй дивизион ПФЛ 2013/2014

Результаты матчей

Турнирная таблица 

 Результаты выступлений второй команды Спартак Москва в домашних и гостевых матчах:

 Результаты выступлений второй команды Спартак Москва по турам:

 Матч 9 тура был перенесен, в виду этого в графе тур идет фактическая нумерация

Статистика

Объединённый турнир 
Основная статья: Объединённый турнир

С 27 июня по 7 июля, состоялся коммерческий турнир с участием московского «Спартака», петербургского «Зенита», донецкого «Шахтёра» и киевского «Динамо». По регламенту каждый из клубов провел две встречи с соперниками из соседнего государства. В течение игры команды могли сделать по 8 замен (по три в каждом тайме, а остальные — между таймами).

Результаты матчей

Турнирная таблица 

При равенстве очков учитывается разница забитых и пропущенных мячей, а также количество побед.

Статистика

Турнир четырёх команд в Краснодаре 
С 19 по 23 ноября в Краснодаре состоялся турнир вторых команд московского Спартака, питерского Зенита, грозненского Терека и Краснодара. По регламенту турнира команды провели по три матча в круг каждый с каждым. Продолжительность игры на турнире составляла 80 минут (два тайма по 40 минут). В протокол команды могли внести 22 футболиста (11 основных и 11 запасных). Разрешалось производить неограниченное количество замен из числа запасных, внесенных в протокол матча.

Результаты матчей

Итоговая таблица 

В случае равенства очков двух или более команд места в итоговой таблице определяются по следующим критериям: 1) по наибольшему количеству побед, 2) по результату личных встреч, 3) по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех матчах, 4) по наибольшему числу забитых мячей, 5) по жребию.

Атлантический Кубок (Atlantic Cup) 
Основная статья: :en:The Atlantic Cup (football)

В феврале 2014 года основная команда сыграл в турнире The Atlantic Cup, который состоялся в португальском Алгарви. Участие в соревновании приняли ещё семь клубов: датские «Копенгаген» и «Мидтьюлланн», чешский «Слован», шведский «Эребру», исландские «Хафнарфьордур» и «Брейдаблик», а также австрийский «Маттерсбург».

Результаты матчей

Итоговая таблица 

В рамках турнира каждая команда сыграла по три матча. За победу начислялось три очка, за ничью — одно. Если основное время матча завершилось вничью, команды должны были сыграть серию пенальти, победитель которой получит дополнительное очко. Команда, набравшая по итогам турнира больше всех очков, стала победителем.

Товарищеские матчи

Основной состав 
Первый зимний тренировочный сбор прошёл в Эмиратах, на него команда вылетела 24 января 2014 года, в составе: вратари — Андрей Дикань, Антон Митрюшкин, Сергей Песьяков и Артём Ребров; защитники — Сергей Брызгалов, Жоао Карлос, Дмитрий и Кирилл Комбаровы, Илья Кутепов, Евгений Макеев, Сергей Паршивлюк, Марек Сухи, Антон Ходырев; полузащитники — Денис Глушаков, Рафаэл Кариока, Тино Коста, Арас Озбилиз, Артём Тимофеев, Хосе Хурадо, Ким Чельстрём; нападающие — Лукас Барриос, Денис Давыдов, Владимир Обухов и Павел Яковлев. Ещё четверо спартаковцев прилетели в ОАЭ из Испании: это защитники Сальваторе Боккетти, Сердар Таски, хавбек Ромуло и форвард Юра Мовсисян.

Молодёжный состав

Вторая команда

Статистика

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Достижения

Командные

Индивидуальные

Индивидуальные (в составе сборных)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Спартак» Москва
 ФК «Спартак» Москва в сезоне 2013/14 на сайте FootballFacts.ru
 ФК «Спартак» Москва в сезоне 2013/14 на сайте SpartakMoskva.ru
 ФК «Спартак-2» Москва в сезоне 2013/14 на сайте FootballFacts.ru

2013/2014
Спартак Москва
Спартак